DRV est un sigle pouvant désigner :
 Droite régionale valencienne, un ancien parti politique du Pays valencien ;
 débit de réfrigérant variable, une technique qui permet à un système de climatisation d'adapter sa puissance aux besoins thermiques des locaux traités.